Charif Al Idrissi est une des écritures possibles du nom d'un savant du  siècle; voir Al Idrissi

C'est aussi le nom donné à l'Aéroport international Al Hoceima - Acharif Al Idrissi (code AHU).
 Le Charif Al Idrissi est un des navires de recherche de l'Institut national de recherche halieutique marocain.